Marumba peut désigner :
 Marumba, un genre d'insecte lépidoptère

Toponymes 

 Marumba I, une localité de la communauté urbaine de Kumba I
 Marumba II, une localité de la communauté urbaine de Kumba I
 Marumba Botondoa, un village de la commune de Mbonge
 Marumba Bowa, un village de la commune de Mbonge.